Ornowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gm. Ostróda
 Ornowo – pol. nazwa wsi Marjino w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, w rejonie gurjewskim